De Deense voetbalbeker 2007–08 (Deens: Ekstra Bladet  Cup) was de 54ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 6 augustus 2007 en eindigde op 1 mei 2008 met de finale in het Parken Stadion (33.154 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Claus Bo Larsen. De competitie werd voor het eerste jaar gesponsord door het dagblad Ekstra Bladet. Brøndby IF won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-2 te winnen van Esbjerg fB.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2007/08

Bekervoetbal 2007/08
2008